Abacar  — primeiro califa do Islã
 Alçuli (Abu Becre Maomé ibne Iáia Alçuli; 880-946) — jogador árabe de xatranje
 Abu Becre ibne Omar (m. 1087) — um dos primeiros emires almorávidas
 Abu Ubaide Abedalá Albacri  — geógrafo e historiador árabe do Alandalus

Desambiguações de antropônimos